San Casciano in Val di Pesa, une commune italienne de la ville métropolitaine de Florence en Toscane
 San Casciano dei Bagni, une commune italienne de la province de Sienne dans la région Toscane en Italie
 Rocca San Casciano, une commune italienne de la province de Forlì-Cesena dans la région Émilie-Romagne